Big Ed ist der Spitzname folgender Personen:

Ed Danowski (1911–1997), American-Football-Spieler
Ed Healey (1894–1978), American-Football-Spieler
Ed Walsh (1881–1959), Baseballspieler